Altitude ():

Значения 
 Altitude — единственный альбом проекта ALT, организованного Энди Уайтом, Тимом Финном и Лайамом О’Моанлаи, вышедший в 1995 году.
 Altitude — третий студийный альбом голландской готик-метал группы Autumn, вышедший в 2009 году.
 Altitude — третий и последний альбом пауэр-поп группы Yellow Second, вышедший в 2005 году.

См. также 
 Altitude Sports and Entertainment
 Высота